Орія́к () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, адміністративний центр департаменту Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 110 км на південний захід від Клермон-Феррана.

Географія

Клімат

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 13762 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 26178,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Видатні люди 
У місті народився президент Франції Поль Думер.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Оріяк 

 Оріяк на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Оріяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Канталь
Канталь